Il singolare dell'Open de Moselle 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Tommy Robredo era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Dmitrij Tursunov ha battuto in finale 7–6(6), 1–6, 6–4, Paul-Henri Mathieu.

Teste di serie

  Ivo Karlović (secondo turno)
  Gilles Simon (primo turno)
  Nicolás Almagro (primo turno)
  Paul-Henri Mathieu (finale)

  Dmitrij Tursunov  (campione)
  Andreas Seppi (primo turno)
  Radek Štěpánek (semifinali)
  Mario Ančić (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Open de Moselle 2008
ATP Tour 2008